A Seleção Colombiana de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Escalação

Classificação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do grupo C, a Colômbia enfrentou as seleções da Grécia, da Costa do Marfim e do Japão.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014
Desporto na Colômbia em 2014